Giovanni De Gennaro ist der Name folgender Personen:

*  Giovanni De Gennaro (Polizist) (* 1948), italienischer Polizist und Ministerialbeamter
  Giovanni De Gennaro (Kanute) (* 1992), italienischer Kanute